Ви́ктор Полтора́цкий:* Полторацкий, Виктор Александрович (1949—1985) — советский композитор и пианист.
 Полторацкий, Виктор Васильевич (настоящая фамилия — Погостин; 1907—1982) — русский советский писатель, поэт и журналист, специальный корреспондент.
 Полторацкий, Виктор Георгиевич (род. 1970) — актер, режиссер.